A5 може означати:

Терміни 
A5 (шифр) — алгоритм шифрування, використовуваний при передачі даних між телефоном і базовою станцією в європейській системі мобільного цифрового зв'язку GSM;
A5 — поширений формат паперу;
A5 — в музиці: ля 5-й октави;
A5 — в шахах: клітина дошки;
A5 — назва автобанів в Європі (автобан №5).
A5 — шосе в Хорватії

Найменування торгових марок та виробів 
A5 — російська аптечна мережа;
A5 — Фольксваген (VAG), платформа A5 (PQ35), група А;
Apple A5 — двоядерний мікропроцесор компанії Apple;
ASUS A5 — ноутбук компанії ASUSTeK Computer;
Audi A5 — спортивний автомобіль (двухдверниє купе на платформі Audi A4);
Cortex-A5 — версія архітектури сімейства процесорів компанії ARM Ltd.

Див.також 
Леопард 2 - німецький бойовий танк має модифікацію A5.